Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Women's Open) van 2012 vond plaats van 13 tot en met 19 augustus 2012 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 84e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2012. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen 21 speelsters uit de top 30 deel. Titelhoudster Maria Sjarapova had problemen met haar gezondheid en kwam haar titel niet verdedigen. De Poolse Agnieszka Radwańska was als eerste geplaatst – zij werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere winnares. Het negende reekshoofd Li Na uit China, die de week ervoor in Montreal ook al in de finale had gestaan, ging de eindstrijd aan met de als vijfde geplaatste Duitse Angelique Kerber. Kerber won de eerste set met overtuigende cijfers (6-1) waarna de Chinese haar nieuwe coach Carlos Rodríguez consulteerde – zijn advies om geduldiger te spelen, wierp al gauw zijn vruchten af. Kerber kon zich niet aan de veranderde speelstijl van haar tegenstandster aanpassen en verloor de tweede set – in de derde set gaf de Duitse nauwelijks nog tegenspel en Li Na ging met de titel naar huis. Zij wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel. De Belgische Yanina Wickmayer en de Nederlandse Kiki Bertens kwamen niet verder dan de eerste ronde.

Dubbelspel – Titelhoudsters Vania King en Jaroslava Sjvedova waren als derde geplaatst – zij moesten zich evenwel voor het dubbelspeltoernooi afmelden nadat Sjvedova tijdens haar tweederondepartij in het enkelspel was bevangen door de hitte. Het Amerikaanse team Liezel Huber en Lisa Raymond was als eerste geplaatst – zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld. Het als vijfde geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als achtste geplaatste koppel Katarina Srebotnik en Zheng Jie in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. Hlaváčková heeft daarnaast nog drie dubbeltitels met andere partners; Hradecká zes.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Cincinnati 2012
Cincinnati